Namenlos steht für:

 Namenlos (Band), Punkband in der DDR, 1983–1987 sowie seit 2007 -

Siehe auch:
 Anonymität
 Anonymus
 Friedhof der Namenlosen
 Namelos
 Namenlose
 Ohne Namen
 Eponym